

Села:

Кухти — Вілейський район, В'язинська сільська рада;
 Кухти — Слуцький район, Бокшицька сільська рада.